Пинилья-Трасмонте () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Дуэро. Занимает площадь 68 км². Население — 195 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 65 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Pinilla Trasmonte

Муниципалитеты Бургоса